Sankt Pankraz  steht für:

 Pankratius, Heiliger, römischer Märtyrer der frühen christlichen Kirche

St. Pankraz ist der Name folgender Orte:
 St. Pankraz (Oberösterreich), Gemeinde im Traunviertel, Oberösterreich
 St. Pankraz (Südtirol), Gemeinde im Ultental, Südtirol

Siehe auch:
 Pankratiuskirche, Kirchen, die dem heiligen Pankratius geweiht sind
 Sankt Pankrazen
 St Pancras